EV15 peut faire référence à :
 (19106) 1981 EV15, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 EuroVelo 15, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV15.